Der Porsche Tennis Grand Prix 2008 war die 3. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 29. September bis zum 5. Oktober 2008 statt.

Im Einzel gewann Jelena Janković gegen Nadja Petrowa mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld und Patty Schnyder mit 6:2 und 6:4 gegen Květa Peschke und Rennae Stubbs.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Stuttgart